Le terme aromatique peut désigner :
 en chimie, un composé aromatique est un composé cyclique respectant la règle d'aromaticité de Hückel ;
 une odeur aromatique provenant d'un arôme, d'un parfum ou d'une huile parfumée.

Voir aussi 
 Plante aromatique